Blanchard se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Émile Blanchard
 André Blanchard
 Émile Blanchard
 Frank N. Blanchard
 Raphael Blanchard
 William Henry Blanchard